Sapienza – concetto filosofico ed esoterico
 Sapienza – attributo di Dio o personificazione religiosa (sophia)
 Sapienza – sinonimo di saggezza o capacità di valutazione assennata

Architettura 

 Palazzo della Sapienza
 Sant'Ivo alla Sapienza

Arte 

 Sapienza – opera di Jacopo della Quercia
Sapienza – dipinto di Tiziano

Persone
 Al Sapienza – attore statunitense di origine italiana
 Davide Sapienza – scrittore, traduttore e giornalista italiano
 Giuseppe Sapienza – avvocato e politico italiano, padre di Goliarda
 Goliarda Sapienza – attrice teatrale, attrice cinematografica e scrittrice italiana, figlia di Giuseppe
 Leonardo Sapienza – presbitero e scrittore italiano
 Orazio Sapienza – sindacalista e politico italiano

Università 
 La Sapienza – la maggiore università di Roma
 UNITELMA Sapienza – università privata italiana

Altro
 Rifugio Giovannino Sapienza – rifugio alpino situato nei pressi del vulcano Etna, in Sicilia
 Sapienza – libro della Bibbia
 Sapienza (Σαπιέντζα in greco) – isolotto greco al largo del Peloponneso

Altri progetti